Hipobromit je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 95,903 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења брома‎ 
Оксоанјони